Ik wist het (roman), een roman van Chantal van Gastel uit 2014
 Ik wist het (film), een film uit 2022 naar het verhaal van de gelijknamige roman
 Ik wist het (single), een single van Matt Simons en Tabitha uit 2022, titelsong van de gelijknamige film